Шве́дова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Шведова, Анастасия Алексеевна (род. 1998) — российская футболистка.
 Шведова, Анастасия Васильевна (род. 1979) — российская и белорусская легкоатлетка.
 Шведова, Зоя Дмитриевна (1918—2013) — депутат Верховного Совета РСФСР, педагог, партизанка Великой Отечественной войны.
 Шведова, Ирина Игоревна (род. 1959) — советская певица, актриса, музыкант, автор песен, режиссёр.
 Шведова, Надежда Яковлевна (урождённая Вейнберг; 1852—1892) — российская благотворительница и писательница.
 Шведова, Наталия Юльевна (1916—2009) — российский лингвист, профессор.
 Шведова, Нина Васильевна (1941—2022) — советская и российская актриса театра, заслуженная артистка России.
 Шведова, Ярослава Вячеславовна (род. 1987) — казахстанская теннисистка.